Миннедоса — географическое название. Может относиться к:
 Миннедоса — город в канадской провинции Манитоба.
 Миннедоса — водохранилище на территории одноимённого города.